

Letteratura 
Il morso del serpente (The Snake) – romanzo di Mickey Spillane del 1964
Il morso del serpente (In Pursuit of the Proper Sinner) – romanzo di Elizabeth George del 1999

Televisione 
Il morso del serpente – film per la televisione del 1999 diretto da Luigi Parisi